Elle et lui est le titre français de plusieurs œuvres :

Littérature 

 Elle et lui est un récit autobiographique de George Sand publié en 1859.
 Elle et lui est un roman de Marc Levy publié en 2015.

Cinéma  

 Elle et lui () de Leo McCarey (1939) ;
 Elle et lui () de Leo McCarey,  du précédent (1957) ;
 Elle et lui () de Aleksandar Petrovic (1961) ;
 Elle et lui () de Susumu Hani (1963) ;
 Elle et lui, court métrage de François Margolin (1988) ;
 Elle et lui () de Ken Kwapis et Marisa Silver (1991).

Bande dessinée 

 Elle et lui (Kareshi kanojo no jijō) est un manga japonais.

Voir aussi